Рива Паласио има више значења:

 Рива Паласио (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рива Паласио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Рива Паласио (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Рива Паласио, Ел Гвахолоте (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рива Паласио (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рива Паласио (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику